Schlacht um Jerusalem steht für:

 Schlacht um Jerusalem (1917) im Ersten Weltkrieg
 Schlacht um Jerusalem (1948) im Palästinakrieg

Siehe auch:
 Belagerung von Jerusalem (Begriffsklärung)
 Eroberung von Jerusalem (Begriffsklärung)
 Jerusalem #Geschichte